Logik – saggio di Alois Höfler e Alexius Meinong del 1890
 Logik – azienda statunitense di document management system
 LoGIK – edificio del Pakistan

Pagine correlate
Logic